Михайлюта Олег Ігорович, Михайлюта Олег Ігорович, відомий як Фагот (27 березня 1974, Харків) — український співак, разом із Фоззі є вокалістом хіп-хоп-гурту ТНМК. 
 Михайлюта Олександр Олександрович (нар.20 січня 1958, село Заріччя, Гуляйпільський район Запорізької області) — український літературний  і громадський діяч, журналіст, головний редактор журналу "Райони України".